Esposito är ett efternamn med italienskt ursprung, som har burits av bland andra:

 Chloe Esposito, australisk modern femkampare
 Franck Esposito, fransk simmare
 Giancarlo Esposito, amerikansk skådespelare och regissör
 Jennifer Esposito, amerikansk skådespelare
 John L. Esposito, amerikansk professor inom religionsvetenskap
 Mauro Esposito, italiensk fotbollsspelare
 Phil Esposito, kanadensisk ishockeyspelare
 Roberto Esposito (född 1950), italiensk filosof och professor
 Tony Esposito (ishockeymålvakt), kanadensisk-amerikansk ishockeyspelare
 Tony Esposito (musiker), italiensk musiker

Se även 
 Lali Espósito, argentinsk skådespelare och sångare

Italienska efternamn